Wahnsinn steht für
Wahnsinn, Verhaltens- und Denkmuster
Wahnsinn (1919), Filmtitel
Wahnsinn (2004), Filmtitel 
Wahnsinn (Lied)
Wahnsinnig ist Epitheton:
 Johanna die Wahnsinnige (1479–1555), Infantin von Aragón und Kastilien und León, Königin und Titularkönigin von Kastilien und León sowie Titularkönigin von Aragón, siehe Johanna (Kastilien)
 Karl der Wahnsinnige (1368–1422), König von Frankreich, siehe Karl VI. (Frankreich)
Siehe auch:
 Manie (Begriffsklärung)
 Wahn (Begriffsklärung)